Дид:

 Дид — припев веснянок или хороводных песен.
 Дид — по некоторым версиям, третий сын богини Лады, после Леля и Полели, бог супружеской любви.
 Дид — древнеславянское имя, означающее «всегда молодой, как любовь».
 Дид, Андре (1879—1940) — французский актёр и режиссёр, снимавшийся в серийных комедиях.